Rajasaurus que no latim significa “réptil real de Narmada”, foi um género de dinossauro terópode abelisaurídeo que viveu há 67 milhões de anos, no período Cretáceo (que vai de há 145 a 65 milhões de anos), onde atualmente é o vale do rio Narmada, na Índia, sendo natural da Formação Lameta. Nessa época, a Índia era uma ilha, devido ao desmembramento do supercontinente Gondwana, embora seja possível que os animais ainda pudessem transitar entre os continentes próximos. A criação da subfamília Majungasaurinae e sua inclusão de abelisaurídeos do subcontinente indiano, Madagascar e Europa - incluindo Rajasaurus - mais uma vez reitera isso. A Formação Lameta produziu várias outras espécies de dinossauros, incluindo abelisaurídeos e saurópodes titanossauros, semelhantes a outras massas terrestres de Gondwana. A área durante o Cretáceo provavelmente foi arborizada e serviu como local de nidificação para várias criaturas.

Uma equipe da Universidade de Chicago levou mais de 20 anos para coletar ossos suficientes para reconstruir um modelo do animal. O Rajasaurus poderia chegar até os 11 metros de comprimento. O Rajasaurus tornou-se uma atração turística para o estado de Gujarat.

História da descoberta

A Formação Lameta foi descoberta pela primeira vez em 1981 por geólogos que trabalhavam para o Geological Survey of India (GSI), GN Dwivedi e Dhananjay Mahendrakumar Mohabey, após receberem estruturas de calcário - mais tarde reconhecidas como ovos de dinossauros - por trabalhadores da Pedreira de Cimento ACC na aldeia de Rahioli, perto da cidade de Balasinor, no estado de Gujarat, no oeste da Índia. Os restos de Rajasaurus foram encontrados neste leito de calcário rico em fósseis para o qual o geólogo GSI Suresh Srivastava foi designado para escavar em duas viagens separadas de 1982-1983 e 1983-1984. Em 2001, equipes do American Institute of Indian Studies e da National Geographic Society, com o apoio da Universidade de Panjab, juntaram-se ao estudo para reconstruir os restos escavados. Fragmentos de Rajasaurus também foram encontrados perto de Jabalpur em Madhya Pradesh, na parte norte da Formação Lameta, a saber, um pedaço da mandíbula superior. Rajasaurus foi então formalmente descrito em 2003 pelo geólogo Jeffrey A. Wilson e colegas.

O holótipo do espécime de Rajasaurus compreende um esqueleto parcial, GSI Tipo No. 21141 / 1-33, que inclui os maxilares, pré-maxilares, caixa craniana e osso quadrático no crânio; e coluna, osso do quadril, pernas e cauda em restos pós-cranianos. É o primeiro terópode indiano a preservar esses restos pós-cranianos. É possível que Rajasaurus, Lametasaurus e Indosaurus sejam sinônimos, embora isso não possa ser confirmado devido a restos fragmentários, e o espécime Lametasaurus tenha sido perdido.

O nome genérico Rajasaurus deriva do sânscrito rāja, que significa "rei", "soberano", "chefe" ou o "melhor de sua espécie" e do grego antigo sauros, que significa 'lagarto'; e seu nome específico narmadensis refere-se ao rio Narmada, no centro da Índia, perto de onde foi descoberto.

Descrição

Em 2010, o paleontólogo Gregory S. Paul estimou o comprimento do corpo do Rajasaurus em 11 metros e o peso em 4 toneladas. Em 2016, seu comprimento foi estimado em 6,6 metros. No mesmo ano, outra estimativa listou em 10,5 metros e 3 toneladas métricas. Rajasaurus se assemelhava muito ao abelisaurídeo Majungasaurus de Madagascar, com uma separação de 20 milhões de anos. Os abelisaurídeos normalmente tinham quatro dedos, braços curtos e, para compensar, uma cabeça fortemente construída que era a principal ferramenta para a caça; no entanto, o crânio era curto, eles provavelmente tinham musculatura modesta da mandíbula e os dentes eram curtos. Os abelisaurídeos provavelmente tinham uma força de mordida semelhante ao Allosaurus em cerca de 3.500 newtons (790 lbf).

Na caixa craniana, apenas os lados esquerdo dos ossos parietal e frontal são preservados. A caixa craniana é espessa, com os frontais atingindo uma espessura máxima de 4 centímetros. Acima da órbita do olho. Nos frontais, perto da linha média, há um caminho para o trato olfatório, que faz parte do olfato. As bordas das fossas supratemporais, depressões em cada lado do topo do crânio, formam uma crista sagital baixa ao longo do meio do topo do crânio. As bordas frontais das fossas são excepcionalmente íngremes. Os abelisaurídeos, normalmente, tinham fenestras alongadas (orifícios no crânio) abaixo do osso quadrático próximo à parte inferior do crânio, mas o Rajasaurus tinha fenestras supratemporais alongadas perto do topo do crânio. Ao contrário de outros terópodes, mas semelhante ao Majungasaurus, o crista prootica, que normalmente é uma crista ao longo do osso da cápsula ótica na orelha, projeta-se mais para fora como um coto.

O Rajasaurus tinha um chifre baixo em sua testa que é feito principalmente de osso nasal mais do que frontal, ao contrário do chifre do Majungasaurus. O chifre em vida era provavelmente do mesmo tamanho que o chifre fossilizado, ao contrário do Carnotaurus, onde em vida o chifre era estendido por uma camada de pele mais espessa. Embora Rajasaurus tivesse uma camada espessa de pele, provavelmente não aumentava o comprimento total do chifre. Um sulco em forma de calha delimitado por uma parede elevada está presente onde o frontal encontra o nasal, diminuindo em altura e largura em direção à linha média, servindo para apoiar o corno no nariz.

Classificação
O seguinte cladograma foi recuperado por Tortosa (2014):

O Rajasaurus se distingue de outros gêneros por seu único chifre na testa (embora o Majungasaurus também tenha apenas um), as fenestras supratemporais alongadas (orifícios na parte superior traseira do crânio) e os ossos dos ílios no quadril que apresentam uma crista separando a prateleira do brevis da articulação do quadril.

Abelisauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Índia e Madagascar
Espécies fósseis descritas em 2003